Квалификация женского хоккейного турнира Зимних Олимпийских игр 2010 года определяется по мировому рейтингу ИИХФ после чемпионата мира 2008 года. Шесть лучших команд в мировом рейтинге получают автоматическое место на Олимпийских играх, остальные две команды имели возможность попасть на Игры через квалификационные турниры.

Матч между сборными Словакии и Болгарии закончился рекордным счётом для официальных женских матчей под эгидой ИИХФ. Словацкие хоккеистки разгромили соперниц со счётом 82:0, забивая в среднем по голу через каждые 44 секунды. Этот результат не является абсолютным рекордом по счёту: на юниорском чемпионате Азии и Океании 1998 года сборная Республики Корея сокрушила сборную Таиланда со счётом 92:0.

Квалифицирующиеся команды 

^ Результаты последнего чемпионата мира, проходившего в Китае, имели наибольший вес в рейтинге.

Пре-квалификация 

Пре-квалификация в двух группах проходила с 2 по 7 сентября 2008 года. Матчи прошли в Лиепае (Латвия) и Мариборе (Словения). Победители групп выходят в финальный квалификационный раунд.

Группа A 

Время местное (UTC+3).

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Финальная квалификация 

Финальная квалификация проходила в двух группах с 6 по 9 ноября 2008 года. Матчи прошли в Бад-Тёльце (Германия) и Шанхае (Китай). Победители групп квалифицируются на олимпийский турнир.

Группа C 

Время местное (UTC+1).

Группа D 

Время местное (UTC+8).

Примечания

Ссылки